Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vaudrey » :
 Le régiment de Vaudrey cavalerie (1706-1706)
 Le régiment de Vaudrey cavalerie (1706-1734)

Homonymie d'unités militaires